Jämtlands gille kan avse:

Ordenssällskapet Jämtlands gille – i Östersund med syfte att vara ett "vänskaps- och brödraförbund".
Jämtlandsgillet i Stockholm – ett sällskap för personer med jämtländsk anknytning i Stockholm
 Jämtlands Gille (sång) – en sång